Le lobangi était parfois utilisé pour désigner la langue qui est maintenant le lingala, langue des Bangalas.
 Le lobangi ou bobangi est le nom utilisé pour la langue des Bobangi, eux-mêmes parfois assimilés aux Bangalas.